Электрическая машина — электромеханический преобразователь физической энергии, основанный на явлениях электромагнитной индукции и силы Ампера. Также может означать:

 Электрическая Машина (созвездие) — отменённое созвездие южного полушария неба
 Электрическая микромашина — электрическая машина малой мощности, предназначенная для работы в системах регулирования и управления, гироскопических устройствах, бытовых приборах